Nightlife o Night Life o Nite Life (en español, Vida nocturna), puede referirse a :

En juegos:
 Nightlife (juego de rol), un juego de splatterpunk.
 Night Life (videojuego), el primer juego para adultos lanzado en Japón.
 Los Sims 2: noctámbulos, la segunda expansión del videojuego The Sims 2.

En literatura:
 Nightlife (novela), una novela de fantasía de Rob Thurman.
 Nightlife (novela), de Thomas Perry
 Nightlife Magazine, una revista canadiense bilingüe de estilo de vida Canadian.

In música:
 Nightlife (álbum de Erase Errata), o la canción homónima.
 Night Life (álbum de Jimi Hendrix), o la canción homónima.
 Nightlife (álbum de Karl Wolf), o la canción homónima.
 Night Life (álbum de Outsidaz), o la canción homónima.
 Nightlife (álbum de Pet Shop Boys).
 Nightlife (álbum de Thin Lizzy), o la canción homónima.
 Nightlife, una canción de John Foxx de The Pleasures of Electricity.
 Night Life, un álbum de Lil' Fizz.
 Night Life, un álbum de Ray Price, o la canción homónima.
 Night Life, una canción de Zion I de Chapter 4.
 Nightlife (cuarteto), un grupo americano de barbería.

In otros medios''':
 Night Life (película), una película de zombis de 1989.
 NightLife, un programa radial nocturno australiano.
 The Nite Life'', un programa radial de pop cristiano australiano.
 Nightlife , Página internet dedicada a la vida nocturna como clubes, festivales, etc.